Roger Conrié (1 de outubro de 1888, Bordeaux — 12 de dezembro de 1966), foi um árbitro de futebol internacional nascido em França.

Carreira 
 Internacional
Em 1935 arbitrou uma partida amigável entre Portugal e Espanha, jogo esse que terminou empatado 3 a 3. Em 1938, arbitrou um jogo dos oitavos-de-final da Campeonato Mundial de 1938 entre a Hungria e as Antilhas Holandesas, que terminou com uma vitória da Hungria por 6 a 0.

Referências 
 Gerais
 

Árbitros de futebol da França
Mortos em 1966
Nascidos em 1888